El término San José de la Montaña puede referirse a:
 Real Santuario de San José de la Montaña, santuario localizado en Barcelona, España;
 Iglesia de San José de la Montaña, iglesia ubicada en la villa de Bilbao, España;
 San José de la Montaña, municipio de Antioquia, Colombia;
 San José de la Montaña (Quintana Roo), localidad mexicana situada en el sur de Quintana Roo; o
 San José de la Montaña (Costa Rica), distrito en Heredia, Costa Rica.